Battaglia di Shushi (1992) – combattuta tra l'8 e il 9 maggio 1992 nell'ambito della Guerra del Nagorno Karabakh
 Battaglia di Shushi (2020) – combattuta tra il 4 e il 7 novembre 2020 nell'ambito della Guerra nell'Artsakh del 2020